Giorgio VII – sovrano della Georgia dal 1395 al 1405
Giorgio VII – sovrano del Regno d'Imerezia, salvo brevi periodi, dal 1707 al 1720